Аэрофлот — общее наименование большей части гражданской авиации СССР с множеством государственных авиационных предприятий и учреждений, до 1964 года находящихся под управлением ГУГВФ, а затем в ведении МГА, существовавшее с 25 февраля 1932 года по 27 июля 1992 год. За пределами Советского Союза «Аэрофлот» выступал как единая авиакомпания.

История

Хронология событий 
1 мая 1922 года, вскоре после окончания гражданской войны в европейской части России, советско-германская авиакомпания «Дерулюфт» открыла первую в Советской России международную авиалинию «Москва — Кёнигсберг». 15 июля 1923 года открылась первая регулярная внутренняя линия «Москва — Нижний Новгород».

9 февраля 1923 года Советом труда и обороны РСФСР были приняты постановления «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота».

17 марта 1923 года было создано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролёт» для внутренних и международных авиаперевозок пассажиров, почты и других работ. Парк первых самолётов состоял из голландских «Фоккеров». «Добролёт» являлся акционерным обществом. На средства, зарабатываемые от продажи акций, начиналось массовое производство пассажирских самолётов в Союзе ССР.

29 октября 1930 года общество «Добролёт» и Главная Инспекция гражданского воздушного флота (учреждённая в феврале того же года) были упразднены, на их базе было создано новое объединение — Всесоюзное объединение гражданского воздушного флота при Совете Труда и Обороны (ВОГВФ). 25 февраля 1932 года ВОГВФ при Совете Труда и Обороны преобразовано в Главное управление гражданского воздушного флота (ГУГВФ) при Совете Народных Комиссаров СССР. 25 марта того же года ГУГВФ получило сокращённое наименование «Аэрофлот». Первым начальником ГУГВФ назначен А. З. Гольцман.

27.07.1964 года на базе Главного управления ГВФ было образовано Министерство гражданской авиации СССР.

15.09.1964 года все Территориальные управления ГВФ были переименованы в Управления Гражданской авиации (ГА), ОАГ ГВФ — в ОАГ ГА.

В 1966 году Министерство ГА реорганизовало девять ОАГ ГА — Литовскую, Латвийскую, Эстонскую, Молдавскую, Армянскую, Таджикскую, Киргизскую, Сыктывкарскую, Магаданскую — в УГА.

В январе 1971 года на базе Транспортного управления международных воздушных линий было организовано Центральное управление международных воздушных сообщений «Аэрофлота» (ЦУМВС), ставшее единственным в отрасли предприятием, выполнявшим международные рейсы под названием «Аэрофлот — советские авиалинии». В 1974 году была принята новая единая ливрея для самолётов «Аэрофлота». В 1976 году «Аэрофлот» стал первой авиакомпанией в мире, которая за год перевезла более  пассажиров.

В 1980 году «Аэрофлот» выступал официальным авиаперевозчиком Летних Олимпийских игр в Москве, о чём свидетельствовала надпись красного цвета «Official Olympic Carrier» с эмблемой игр на бортах некоторых самолётов компании. В 1989 году «Аэрофлот» вступил в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

15 сентября 1983 года, через две недели после катастрофы Боинга 747 под Сахалином в результате ракетной атаки истребителем ВВС СССР, специальным указом Рональда Рейгана «Аэрофлоту» было запрещено выполнять рейсы в США. Запрет оставался в силе до апреля 1986 года.

26.11.1991 года Министр ГА СССР МГА Б. Е. Панюков был уволен с этой должности Указом Президента СССР от 26.11.1991 №УП-2884 «О ЧЛЕНАХ БЫВШЕГО КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР». 28.11.1991 года указом Президента РСФСР № 242 «О реорганизации центральных органов государственного управления РСФСР» Министерству транспорта РСФСР переданы имущество, финансовые и другие средства, предприятия, организации и учреждения упраздняемого МГА СССР. 10.04.1992 — подписан Акт о ликвидации МГА СССР.

Аэрофлот разделился на множество независимых авиакомпаний, располагавшихся на территории всего бывшего СССР.

Советские авиалинии прекратили своё существование с момента принятия Постановления Правительства РФ № 527 от 27 июля 1992 года «О мерах по организации международных воздушных сообщений Российской Федерации», на основании которого производственно-коммерческое объединение «Аэрофлот — советские авиалинии» с входящими в него структурами было преобразовано в АООТ «Аэрофлот — российские международные авиалинии» с сохранением полномочий по действующим межправительственным соглашениям с зарубежными странами, иностранными авиакомпаниями, фирмами и организациями. Данное преобразование стало решением правовой несостыковки возникшей после распада СССР, когда существовавшее производственно-коммерческое объединение, выполнявшее международные полёты, фактически отошло к России, но юридически представляло за рубежом несуществующее государство.

Таким образом современный Аэрофлот унаследовал известную всему миру советскую торговую марку и регулярные валютные поступления от иностранных авиакомпаний за выполняемые ими полёты по транссибирским маршрутам — порядка 500 миллионов долларов в год.

Структура «Аэрофлота»

Авиапарк 
Начиная с 1935 года и до начала 1990-х годов, за исключением чехословацких самолётов для местных авиалиний Aero-45/145, L-410 и польского самолёта для выполнения сельскохозяйственных работ M-15, «Аэрофлот» эксплуатировал воздушные лайнеры исключительно советского производства, в том числе выпущенные на заводах в государствах СЭВ (ГДР — Ил-14, ПНР — Ан-2, Ми-2, ЧССР — Ил-14) в рамках социалистической интеграции.

Направления перевозок 
В сентябре 1948 года «Аэрофлот» по суммарной протяжённости полётов занял третье место среди авиакомпаний мира, уступив американским Pan American Airways (Pan Am) и Trans World Airlines, но в январе следующего по этому показателю вышел уже на второе место, обогнав Pan Am. В декабре 1955 года было начато обслуживание маршрута Москва — Хельсинки совместно с Finnair — это был первый иностранный авиаперевозчик, начавший выполнять регулярные коммерческие рейсы в СССР; с 9 мая следующего года благодаря договору с Scandinavian Airlines советские авиалайнеры стали ежедневно летать в столицы Скандинавии. 4 сентября 1957 года был выполнен первый коммерческий рейс в США под маркой «Аэрофлот», когда на реактивном Ту-104 в Нью-Джерси (авиабаза ) была доставлена делегация ООН; также в августе того же года советское авиапредприятие было признано крупнейшим в мире.

Кроме обширной маршрутной сети внутри СССР, «Аэрофлот» выполнял регулярные рейсы на пять из шести континентов: в Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку. С 1970-х многие трансатлантические рейсы «Аэрофлота» выполнялись через аэропорт Шеннон (Ирландия), так как это был единственный в Западной Европе аэропорт, способный обслуживать советские дальнемагистральные самолёты и не находившийся на территории NATO.

Кроме пассажирских перевозок «Аэрофлот» выполнял в СССР и все иные виды авиационных работ. Помимо пассажирских авиалайнеров авиакомпания эксплуатировала сотни вертолётов и грузовых самолётов. Самолёты «Аэрофлота» перевозили высшее партийное руководство СССР, в том числе и Генерального секретаря.

С конца 1970-х до начала 1990-х годов самолёт Ту-154 выполнял самый протяжённый в мире континентальный рейс: SU-8501 по маршруту Ленинград — Омск — Красноярск — Якутск — Магадан — Петропавловск-Камчатский длиной 9100 километров.

Флот

История флота 

В советское время почти все самолёты, летавшие в «Аэрофлоте», производились в СССР. Фактически, все гражданские (и некоторые военные) самолёты, работавшие в Советском Союзе, летали под флагом «Аэрофлота».

В течение 1940-х и начала 1950-х основным самолётом в «Аэрофлоте» был Ли-2 — американский двухмоторный самолёт DC-3, выпускавшийся в СССР по лицензии с 1939 года.

Позже Ли-2 постепенно заменялись самолётами Ил-12, запущенными в эксплуатацию в 1947, и Ил-14 (1954 год). «Аэрофлот» также активно эксплуатировал бипланы Ан-2. Универсальность этого биплана позволяла использовать его как для пассажирских, так и для грузовых и почтовых рейсов. Самолёты Ан-2 оставались в «Аэрофлоте» до 1980-х годов.

15 сентября 1956 года «Аэрофлот» начал эксплуатацию первого советского реактивного пассажирского самолёта Ту-104. Ту-104 начал работу в «Аэрофлоте» с маршрута Москва — Иркутск. Первый международный рейс был выполнен по маршруту Москва — Прага.

Ту-114, первоначально использовавшийся для перевозки руководства страны, поступил в эксплуатацию «Аэрофлота» в 1961 году. Самолёт использовался на самых протяжённых линиях: из Москвы в Хабаровск, Токио и Гавану. Рейс Москва — Гавана на тот момент был самым протяжённым в мире.

В 1962 году началась эксплуатация Ту-124, уменьшенной версии Ту-104, на внутрисоюзных линиях и рейсах в зарубежную Европу. С 1967 эти самолёты постепенно заменял Ту-134, эксплуатирующийся в дочерних компаниях «Аэрофлота».

В 1967 году поступил в эксплуатацию дальнемагистральный самолёт Ил-62. 15 сентября на нём начались регулярные рейсы из Москвы в Монреаль, а 15 июля 1968 года состоялся первый рейс Москва — Нью-Йорк через Монреаль. В 1972 началась эксплуатация Ту-154. Всего было построено около одной тысячи этих самолётов. Он стал самым известным и самым популярным пассажирским авиалайнером в СССР и странах социалистического содружества. «Аэрофлот» эксплуатировал Ту-154 до декабря 2009 года. 31 декабря 2009 года Ту-154М «Аэрофлота» совершил свой последний рейс по маршруту Екатеринбург — Москва, а с 14 января 2010 года все самолёты этого типа, служившие в «Аэрофлоте», были официально выведены из состава флота: наиболее старые и изношенные были списаны и порезаны на металлолом, остальные были проданы в другие авиакомпании.

1 ноября 1977 под флагом «Аэрофлота» началась эксплуатация первого в мире пассажирского сверхзвукового самолёта Ту-144 на линии Москва — Алма-Ата. Через полгода, после катастрофы опытного Ту-144Д 23 мая 1978 года, самолёт был снят с полётов, выполнив всего 55 рейсов.

В 1980 году с открытием регулярного рейса по маршруту Москва — Ташкент началась эксплуатация первого советского широкофюзеляжного самолёта Ил-86.

Парк воздушных судов 
По состоянию на 1992 год в советском Аэрофлоте эксплуатировались следующие самолёты:

Современный парк самолётов 

После распада СССР Аэрофлот стал принадлежать российскому правительству, и, чтобы как-то конкурировать в трудный период распада Советского Союза, Аэрофлот был вынужден заключить контракты с Boeing и Airbus. Но до 1992 года в Аэрофлоте летали исключительно самолёты российского производства.

Первый самолёт был Airbus A310, первый дальнемагистральный самолёт в парке авиакомпании Аэрофлот с осени 1992 года. Для эксплуатации А310 Аэрофлот создал дочернюю авиакомпанию РАЛ — Российские авиалинии. Вторым иностранным типом ВС стал Boeing 767, который эксплуатировался непосредственно в Аэрофлоте. Позднее Аэрофлот развился и начал закупать новые типы воздушных судов, таких как Boeing 737, 777-300ER, Airbus A319, A320, A321, A330 и новый A350.

Авиационные происшествия и катастрофы

В филателии

См. также 
 Воздушный транспорт СССР

Примечания 
Комментарии

Источники

Аэрофлот